

Geografia
 Canada
 Helmsdale – frazione di Airdrie (Alberta)
 Helmsdale – località della Special Area No. 3 (Alberta)

 Regno Unito
 Helmsdale – villaggio dell'Highland (Scozia)
 Helmsdale – fiume dell'Highland (Scozia)

Marina
 Helmsdale – nave della Classe River